Le sigle URL peut désigner :
 l'Uniform Resource Locator, une chaîne de caractères utilisée utilisée dans le World Wide Web.
 l'Union républicaine lorraine, parti politique de Moselle créé en 1919.
 une Unité Remplaçable en Ligne (Maintenance).